Баскетбольный клуб «Бильбао»  () — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Бильбао, Страна Басков. С 2010 года выступает на площадке Бильбао Арена.

История 
История клуба началась в 2000 году после слияния клубов «Кахабильбао» и «Патронато». После четырех сезонов в низших лигах, в 2004 году команда получила повышение в классе и стала представлять испанскую Лигу А. В течение десяти сезонов команда выступала на высшем уровне, однако в финале лиги оказалась только в сезоне 2010/2011, однако уступила «Барселоне» со счётом в серии 3—0. В 2012 году клуб получил право сыграть в Евролиге и добрался до полуфинала, где уступил российской команде «ЦСКА» со счётом 3—1. Последний удачный сезон команда провела в 2013 году, когда уступила в финале Кубка Европы клубу «Локомотив-Кубань».

17 июля 2014 года Лига А исключила «Бильбао» из состава участников турнира из-за финансовых трудностей, однако 8 августа в итоге вынесла решение об участии команды в турнире.

Клуб сыграл ещё четыре сезона в Лиге А вплоть до 13 мая 2018 года, когда проиграл в баскском дерби «Басконии» со счётом 74–78.

Статистика

Текущий состав

Известные игроки 
  Тьяго Сплиттер
  Алекс Мумбру
  Рожер Гримау
  Рауль Лопес
  Антанас Каваляускас
  Освальдас Матулёнис
  Реналдас Сейбутис
  Янис Блумс
  Дъор Фишер
  Марко Тодорович
  Марко Банич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Испании
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивные клубы Бильбао
Баскетбол в Стране Басков